707 steht für:
 707 n. Chr.
 Boeing 707/Boeing 720, Verkehrsflugzeug (USA) 
 Avro 707, britisches Forschungsflugzeug 

Siehe auch: